Калмыцкий язык

Топонимы
 Калмыцкий — исчезнувший хутор во Фроловском районе Волгоградской области.